Чужи́е:
 Чужие (альбом) — альбом кавер-версий группы Billy’s Band (2007).
 Чужие (вымышленный вид) — фантастический инопланетный вид из фильма «Чужой» и его продолжений.
 Чужие (фильм, 1926) — режиссёр Борис Светлов.
 Чужие (фильм, 1961) — режиссёр Марионас Гедрис.
 Чужие (фильм, 1986) () — второй из серии фантастических кинофильмов о Чужом, режиссёр Джеймс Кэмерон.
 Чужие (фильм, 2008) () — драма Юрия Грымова.
 Чужие (серия книг) — межавторовский цикл романов о вымышленной расе чужих, впервые появившихся в художественном фильме «Чужой».

См. также 
 Чужой (значения)
 Чужая (значения)
 Alien (значения)